Всё в порядке:
 «That's All Right» — один из первых хитов, в исполнении Элвиса Пресли 
 Элвис Пресли. Всё в порядке — выпуск в серии «Архив популярной музыки».
 Всё в порядке (Tout va bien) — фильм с Ивом Монтаном в главной роли.